Lars Kraume
Homonymie de patronyme germanique